Pottum (Neder-Betuwe), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Neder-Betuwe
Pottum (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Willem (Willy) Pottum, Nederlands ballonvaarder (1875-1949)